Jefe de pista puede referirse a:

 El Jefe de pista, también llamado maestro de ceremonias, que es el personaje que en el circo moderno gestiona el rendimiento, presenta los diferentes números y guía al público a través del espectáculo..
 Jefe de pista, un personaje del programa de televisión infantil Barrio Sésamo.